André Bacqué, acteur français
 Daniel-Joseph Bacqué, sculpteur français
 François Bacqué, archevêque français
 Pascal Bacqué, poète et talmudiste français
 Paul-Lucien-Pierre-Georges Bacqué (1891-1976), général français
 Pierre Bacqué (1897-1989), général français.
 Marie-Frédérique Bacqué, psychanalyste française.
 Nicolas Bacqué, joueur français de rugby
 Raphaëlle Bacqué, journaliste française